(1902-1988), actrice anglaise.
 Valerie Taylor (1913-1997), femme de lettres américaine.
 Valerie E. Taylor (née en 1963), chercheuse en informatique américaine.